Пасси́ ():

Географический объект 
 Пасси — район Парижа
 Кладбище Пасси — кладбище в Париже
 Пасси — станция парижского метрополитена
 Пасси-ан-Валуа, Пасси-сюр-Марн — коммуны департамента Эна
 Пасси — деревня в Эстонии

Персоналии 
 Пасси, Жеральд (род. 1964) — французский футболист.
 Пасси, Ипполит (1793—1880) — французский политический деятель и экономист.
 Пасси, Фредерик (1822—1912) — французский политический деятель, миротворец и экономист, лауреат Нобелевской премии мира
 Пасси, Поль (1859—1940) — французский фонетик
 Полковник Пасси () — глава разведслужбы французских антифашистов при генерале де Голле, настоящее имя Деваврен, Андре (André Dewavrin; 1911—1998).

См. также 
 Pussy
 Паси

Примечания